Корбинс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 21,27 км². Население — 1380 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina oficial del'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 https://web.archive.org/web/20160422075830/http://www.corbins.net/

Муниципалитеты Льейды